Richard Burton pode referir-se a:
 Sir Richard Francis Burton (1821-1890), explorador, militar, escritor, orientalista e diplomata britânico;
 Richard Burton (1925-1984), pseudónimo de Richard Walter Jenkins, actor britânico.

Desambiguações de antropônimos